Три-сюр-Баи́з (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Верхние Пиренеи. Административный центр кантона Три-сюр-Баиз. Округ коммуны — Тарб.

Код INSEE коммуны — 65452.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 640 км к югу от Парижа, в 95 км западнее Тулузы, в 27 км к северо-востоку от Тарба.

По территории коммуны протекает река Баиз.

Климат 
Климат умеренно-океанический с солнечной тёплой погодой и обильными осадками на протяжении практически всего года.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 1069 человек.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 543 человек трудоспособного возраста (15-64 лет) 421 были экономически активными, 122 — неактивными (показатель активности — 77,5 %, в 1999 году было 66,3 %). Из 421 активных жителей работали 378 человек (202 мужчины и 176 женщин), безработных было 43 (18 мужчин и 25 женщин). Среди 122 неактивных 27 человек были учениками или студентами, 55 — пенсионерами, 40 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь монастыря кармелитов (1450 год). Исторический памятник с 1977 года
 Церковь Нотр-Дам (XV век). Исторический памятник с 1928 года
 Башня (XIV век). Исторический памятник с 1939 года

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Верхние Пиренеи